Оларі () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Оларі () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Оларі.
 Оларі () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Оларі () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Оларі.
 Оларі () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Калвінь.
 Оларі () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Оларі () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Пиршковень.